Эа () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 14,17 км². Население — 897 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ea/Eako Udala
 Ea en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи
Населённые пункты Бискайи